Стод (, ) — город и муниципалитет с расширенными полномочиями на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1235 году, когда князь Вацлав I даровал деревню Стод, расположенную на левом берегу Радбузы, женскому монастырю в Хотешове. В 1315 году король Иоганн Люксембургский дал Стоду права местечка с еженедельным рынком каждую пятницу. В 1363 году Карл IV дал дальнейшие права, в том числе право на суд и на использование собственной печати.

География 
Расположен в 10 км к западу от города Добржани, на реке Радбуза, на высоте 337 м над уровнем моря.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края